Barnes Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Barnes Corners (New York), im Lewis County
 Barnes Corners (Ashtabula County, Ohio) (nicht mehr existent)
 Barnes Corners (Geauga County, Ohio)